Holandia wystartowała we wszystkich zimowych IO od igrzysk w Sankt Moritz w 1928 roku (oprócz igrzysk w 1932). Najwięcej medali (22) zdobyła w 2014 na igrzyskach olimpijskich w Soczi.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Bibliografia